Miracatu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Miracatu (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Miracatu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar